Les Messagers du temps est un titre qui désigne deux séries d'ouvrages français :

 Les Messagers du temps, série de livres-jeux en quatre volumes écrite par Jean-François Ménard, alias James Campbell, éditée par Gallimard dans la collection Folio Junior et parue entre 1987 et 1989.

 Les Messagers du temps, série de romans historiques écrits par l'auteure de littérature jeunesse Évelyne Brisou-Pellen entre 2009 et 2012.